Brian Selznick – illustratore e scrittore statunitense
David O. Selznick – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Lewis J. Selznick – produttore cinematografico ucraino naturalizzato statunitense